Scarborough, North Yorkshire
 Scarborough (districte)
 Scarborough (Maine), Estats Units
 Scarborough (Tobago)
 Scarborough (Ontàrio), Canadà